TFM:

 TFM (генетическое заболевание)
 TeX font metric